Palo Alto (Californië), een stad in Californië in de Verenigde Staten
Palo Alto (Pennsylvania), een dorp in Pennsylvania in de Verenigde Staten
Palo Alto (Texas), een stad in Texas in de Verenigde Staten
Palo Alto (Aguascalientes), een stad in Aguascalientes in Mexico
Palo Alto, CA, een film van Brad Leong uit 2007